Osthausen steht für:
 Osthausen (Osthausen-Wülfershausen), einen Ortsteil der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen im Ilm-Kreis in Thüringen
 Osthausen (Gelchsheim), einen Ortsteil des Marktes Gelchsheim im Landkreis Würzburg in Franken
 den deutschen Namen der Gemeinde Osthouse im Unterelsass in Frankreich
 den deutschen Namen der Ortschaft Paczkowo (Ortsteil von Swarzędz) in Polen 
Siehe auch:
Osthaus
Ostinghausen